Stefanie Marty  (née le  à Zurich en Suisse) est une joueuse suisse de hockey sur glace évoluant en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Sa sœur jumelle Julia Marty faisait également partie de l'équipe nationale.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2003-2004 || EV Zoug Damen|| SWHL A || 
|-
|2004-2005 || EV Zoug Damen|| SWHL A||  
|-
|2006-2007 || EV Zoug Damen || SWHL A|| 
|-
|2007-2008 || Wildcats du New Hampshire || NCAA || 32 || 3 || 7 || 10 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2008-2009 || Orange de Syracuse  || NCAA || 27 || 9|| 12|| 21 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2009-2010 || Orange de Syracuse|| NCAA || 30 || 16|| 15|| 31 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 || Orange de Syracuse || NCAA || 31 || 7 || 8 || 15 || 16 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012 || SC Reinach Damen  || SWHL A || 10 || 12 || 9 || 21 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || SC Reinach Damen  || SWHL A || 16 || 23 || 22 || 45 || 14 || 5 || 2 || 6  || 8 ||	4 	
|-
|2013-2014 || Linköpings HC  || SDHL ||26 || 22 || 17 || 39 || 14 || 37 || 3 || 4 || 3 || 7 	
|-
|2014-2015 || Neuchâtel Hockey Academy || SWHL A || 9 || 8 || 9 || 17 || 2 ||- || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Linköpings HC || SDHL || 9 || 7 || 13 || 20 || 2 ||5 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
|2015-2016 || Neuchâtel Hockey Academy || SWHL A || 18 || 22 || 20 || 42 || 6 || 4 || 5 || 5 || 10 || 4 	
|-
|2016-2017||  Neuchâtel Hockey Academy || SWHL A || 18 || 22 || 17 || 39 || 12 || 5 || 6 || 3 || 9 || 4 	
|-
| colspan="13"|
|-
|2020-2021 || SC Reinach Damen  || SWHL A || 17 || 4 || 8 || 12 || 16 ||- || - || - || - || - 
|-
|2021-2022 || EV Bomo Thoune  || SWHL A ||  || 

|  112 || 111 || 97 || 208 || 64 || 14  || 13 || 14 || 27 || 12

Au niveau international

|-
| 2004 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 0|| align="left"| Huitième
|-
| 2005 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 4 || 3 || 7 || 0|| align="left"|  Division I
|-
| 2006 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 2|| 1 || 3 || 2|| align="left" | Septième
|-
| 2007 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 6|| align="left"| Cinquième
|-
| 2008 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 4 || 2 || 6 || 10|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 9 || 2 || 11 || 6|| align="left" | Cinquième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 || 4|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 4 || 6 || 10|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 4|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 2|| 0 || 2 || 2|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 2 || 2 || 4 || 2|| align="left"|Sixième

Références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance à Zurich
Naissance en avril 1988
Jumeaux aux Jeux olympiques
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace des Wildcats du New Hampshire